Léon Noël (1878-1953), chanoine et professeur belge ;
 Léon Noël (1888-1987), haut fonctionnaire, ambassadeur, industriel et homme politique français ;
 Léon Noël (1917-1943), résistant français.

Pseudonyme 

 Léon Noël (1844-1913), comédien français ;
 Léon Noël (1951-), scénariste, auteur de roman policier et auteur jeunesse suisse.

Autres 

 Alphonse-Léon Noël (1807-1884), lithographe français

Nom de plume